FK Ekranas Panevėžys je litevský fotbalový klub se sídlem ve městě Panevėžys. Klub byl založen v roce 1964 a od osmdesátých let 20. století má za sebou poměrně úspěšnou minulost. Třikrát vyhrál klub litevský fotbalový pohár, osmkrát triumfoval v domácí lize (k roku 2013) a v dvakrát získal litevský Superpohár.

Úspěchy 
 Litevský fotbalový pohár: 4× (1985, 1998, 2000, 2010)
 A Lyga: 8× (1985, 1993, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
 Litevský Superpohár: 2× (1998, 2006)

Evropské poháry 

Vysvětlivky: PVP - Pohár vítězů pohárů

Ekranas Panevėžys
Fotbalové kluby založené v roce 1964
Sport v Panevėžysu